Stierle ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stierle (1897–1979), deutscher Politiker
 Gottlob Stierle (1877–??), deutscher Jurist
 Gustav Stierle (1888–1939), deutscher Landrat
 Harry Gunnar Stierle (* 1954), deutscher Berater und Publizist 
 Johann Jakob Gottfried Stierle (1764–1806), deutscher Hofmedailleur
 Karlheinz Stierle (* 1936), deutscher Romanist
 Oliver Stierle (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Patricia Oster-Stierle (* 1956), deutsche Romanistin und Vergleichende Literaturwissenschaftlerin
 Roland Stierle (* 1953), deutscher Ingenieur und Manager, Kletterer und Bergsteiger

Siehe auch:

 Stierli, Stierlein, Oster-Stierle